Ribero peut désigner :

Personnalités 
 Diego Ribero (?-1533) : cartographe et explorateur espagnol ;
 Felipe Ribero : président de la République dominicaine de 1862 à 1863 ;
 Jorge María Ribero-Meneses Lázaro (1945) : écrivain espagnol ;
 Maria Ribero Tavares : perchiste portugaise ;

Toponymes

Ribero : un des comarques de la province d'Orense ;

Ribero : l'une des 15 municipalités de l'État de Sucre ;

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme